Оплани () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-восток. Площадь общины составляет 5,8 км². Население — 80 чел. (2010).

История 
Первое упоминание о селе датируется 1379 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 

Населённые пункты Среднечешского края